A Casa de Estenquilo (; ) foi a dinastia real que governou a Suécia entre 1060 e aproximadamente 1130.

O primeiro rei desta dinastia foi Estenquilo (Stenkil), provavelmente oriundo da Gotalândia Ocidental (Västergötland), e o último monarca foi  (Inge den yngre).

O período de 1060 até 1130 é um período obscuro, com poucas e contraditória fontes documentais, caracterizado por lutas e divisões internas, associadas à introdução do cristianismo e dos padrões medievais no país.

Reis da Casa de Estenquilo 
 Estenquilo (Stenkil)
 Érico VII e Érico VIII (Erik e Erik)
 Halstano (Halsten)
 Haquino, o Vermelho (Håkan Röde)
 Ingo I (Inge Stenkilsson)
 Felipe (Filip)
 Ingo II (Inge den yngre)

Casa de Estenquilo